El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2009, fou la catorzena edició d'aquesta competició, realitzada entre el 18 de juliol i el 19 de setembre. Els Springbooks conquistaren la seva tercera corona de la competició, la darrera en el format del tres nacions. El títol és gestar principalment en el darrer partit dels sud-africans contra els All Blacks a Hamilton, aconseguint una de les poques victòries visitants en terreny neozelandès del torneig.

Classificació

Resultats

Nova Zelanda vs. Austràlia

Sud-àfrica vs. Nova Zelanda

Sud-àfrica vs. Nova Zelanda

Sud-àfrica vs. Austràlia

Austràlia vs. Nova Zelanda

Austràlia vs. Sud-àfrica

Austràlia vs. Sud-àfrica

Nova Zelanda vs. Sud-àfrica

Nova Zelanda vs. Austràlia

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2009